Акса́й — деревня Октябрьского сельсовета Усманского района Липецкой области. Стоит на Усманском шоссе. Недалеко от Аксая расположен исток реки Боровицы.

Прежде имел другие названия: Штыки́ и Боровски́е Вы́селки. Последнее говорит о том, что оно было заселено жителями села Боровое.

В 1911 году селение было обозначено как деревня прихода церкви села Куликова.

Название тюркское (ак — белая, сай — балка).

Население

Примечания 

Населённые пункты Усманского района